Holloway steht für:

 Holloway (Familienname), ein Familienname
 Holloway (London), Ortsteil des Londoner Bezirks Islington
 Holloway Prison, Gefängnis in Holloway
 Holloway Road (London Underground), Station der London Underground
 Royal Holloway, University of London, College der University of London
 Mount Holloway, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Holloway ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Holloway (Alabama)
 Holloway (Louisiana)
 Holloway (Michigan)
 Holloway (Minnesota)
 Holloway (Ohio)
 Holloway (Tennessee)